Rollstuhltennis-Quadeinzel der Sommer-Paralympics 2004.

Sieger der ersten Austragung dieser Disziplin war Peter Norfolk. Gespielt wurde vom 19. bis 26. September 2004. Insgesamt nahmen 16 Spieler an diesem Turnier teil.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quadeinzel
2004
Tennisturnier in Marousi
Tennisturnier 2004